|-
| 6701 Warhol ||  || 14 ianuarie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6702 ||  || 18 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6703 || 1988 CH || 10 februarie 1988 ||  || , 
|-
| 6704 || 1988 CJ || 10 februarie 1988 || Yorii || M. Arai, H. Mori
|-
| 6705 Rinaketty ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6706 ||  || 11 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 6707 Shigeru ||  || 13 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 6708 Bobbievaile ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6709 Hiromiyuki || 1989 CD || 2 februarie 1989 ||  || , 
|-
| 6710 Apostel ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6711 Holliman || 1989 HG || 30 aprilie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6712 Hornstein ||  || 23 februarie 1990 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6713 Coggie || 1990 KM || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6714 Montréal ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6715 Sheldonmarks ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt, 
|-
| 6716 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6717 Antal ||  || 10 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 6718 Beiglböck ||  || 14 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 6719 Gallaj ||  || 16 octombrie 1990 ||  || L. V. Juravliova, 
|-
| 6720 Gifu ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 6721 ||  || 10 noiembrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 6722 Bunichi ||  || 23 ianuarie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 6723 Chrisclark ||  || 14 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6724 ||  || 4 februarie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 6725 || 1991 DS || 21 februarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 6726 || 1991 PS || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6727 ||  || 10 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 6728 || 1991 UM || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 6729 Emiko ||  || 4 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 6730 Ikeda || 1992 BH || 24 ianuarie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 6731 Hiei || 1992 BK || 24 ianuarie 1992 ||  || , 
|-
| 6732 ||  || 8 februarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 6733 || 1992 EF || 2 martie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6734 Benzenberg || 1992 FB || 23 martie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6735 Madhatter ||  || 23 noiembrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 6736 Marchare || 1993 EF || 1 martie 1993 || Oohira || T. Urata
|-
| 6737 Okabayashi || 1993 ER || 15 martie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 6738 Tanabe ||  || 20 martie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6739 Tärendö ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 6740 Goff || 1993 GY || 14 aprilie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6741 Liyuan || 1994 FX || 31 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 6742 Biandepei || 1994 GR || 8 aprilie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6743 Liu || 1994 GS || 8 aprilie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6744 Komoda || 1994 JL || 6 mai 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6745 Nishiyama ||  || 7 mai 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6746 Zagar || 1994 NP || 9 iulie 1994 ||  || 
|-
| 6747 Ozegahara ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6748 Bratton ||  || 20 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 6749 Ireentje || 7068 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6750 Katgert || 1078 T-1 || 24 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6751 van Genderen || 1114 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6752 Ashley || 4150 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6753 Fursenko ||  || 14 septembrie 1974 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 6754 Burdenko ||  || 28 octombrie 1976 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 6755 Solovʹyanenko ||  || 16 decembrie 1976 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 6756 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6757 Addibischoff ||  || 20 septembrie 1979 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 6758 Jesseowens || 1980 GL || 13 aprilie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6759 || 1980 KD || 21 mai 1980 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6760 || 1980 KM || 22 mai 1980 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6761 Haroldconnolly ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6762 Cyrenagoodrich ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6763 Kochiny ||  || 7 septembrie 1981 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 6764 Kirillavrov ||  || 7 octombrie 1981 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 6765 Fibonacci ||  || 20 ianuarie 1982 || Kleť || 
|-
| 6766 Kharms ||  || 20 octombrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 6767 Shirvindt ||  || 6 ianuarie 1983 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 6768 Mathiasbraun || 1983 RY || 7 septembrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6769 Brokoff ||  || 15 februarie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6770 Fugate || 1985 QR || 22 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6771 Foerster ||  || 9 martie 1986 || Siding Spring || 
|-
| 6772 ||  || 20 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6773 Kellaway || 1988 LK || 15 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6774 Vladheinrich ||  || 4 noiembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6775 Giorgini || 1989 GJ || 5 aprilie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6776 Dix ||  || 6 aprilie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 6777 Balakirev ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6778 Tosamakoto ||  || 4 octombrie 1989 ||  || , 
|-
| 6779 Perrine ||  || 20 februarie 1990 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6780 Borodin ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6781 || 1990 OD || 19 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6782 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6783 Gulyaev ||  || 24 septembrie 1990 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 6784 Bogatikov ||  || 28 octombrie 1990 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 6785 ||  || 12 noiembrie 1990 || Fujieda || , 
|-
| 6786 Doudantsutsuji || 1991 DT || 21 februarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 6787 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6788 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6789 Milkey ||  || 4 septembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6790 Pingouin ||  || 28 septembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 6791 ||  || 29 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 6792 Akiyamatakashi || 1991 WC || 30 noiembrie 1991 || Susono || , 
|-
| 6793 Palazzolo || 1991 YE || 30 decembrie 1991 || Bassano Bresciano || Bassano Bresciano
|-
| 6794 Masuisakura || 1992 DK || 26 februarie 1992 ||  || 
|-
| 6795 Örnsköldsvik ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 6796 Sundsvall ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 6797 Östersund ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 6798 Couperin ||  || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6799 Citfiftythree || 1993 KM || 17 mai 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6800 Saragamine || 1994 UC || 29 octombrie 1994 ||  || 
|-